Козырщина — названия населённых пунктов на Украина:

 Козырщина — село, Перещепинский городской совет, Новомосковский район, Днепропетровская область.
 Козырщина — село, входит в Бокиймовский сельский совет Млиновского района Ровненской области.